A Associação Internacional de Centros de Informação de Música (AICIM) ou em inglês The International Association of Music Information Centres (IAMIC) é uma organização  mundial que documentam e promovem músicas e foi fundada em 1986. 

A AICIM ou IAMIC actualmente apoia 39 organizações membros da AICIM em 37 países.
Cada centro de informação de música promove e documenta as músicas do seu país ou região ao longo de inúmeras variedades de géneros musicais como o jazz, contemporânea, popular, etc. Cada organização membro gere uma extensiva gama de recursos (bibliotecas de partituras, gravações e materiais de pesquisa) e entregar projectos promocionais e artísticos (festivais, concertos, concursos e conferências) para o público.

Links Externos 
 http://www.iamic.net

Organizações internacionais